Красноярский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Усть-Пристанском районе Алтайского края России. Административный центр — село Красноярка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1156 человек, в том числе 546 мужчин и 610 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 Красноярка (село, административный центр) — 
 Усть-Журавлиха (село) —

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Пристанского района
Сельские поселения Алтайского края